192-я стрелковая дивизия — воинское соединение РККА в Великой Отечественной войне, имела два формирования:
 192-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1942
 192-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1943